Мартенвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Мартенвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос